

Titre d'œuvre

Cinéma 
 La Grande Évasion (), film américain de John Sturges sorti en 1963.
 La Grande Évasion (), film américain de Raoul Walsh sorti en 1941.

Télévision 
 La Grande Évasion, titre québécois de , série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 La Grande Évasion,  de la  de cette série télévisée.
 Saison 11 d'Esprits criminels#Épisode 22 : La Grande Évasion
 La Grande Évasion 2, téléfilm américain réalisé par Paul Wendkos et Jud Taylor diffusé la première fois en 1988 à la télévision. Il s'agit de la suite de La Grande Évasion;
 un épisode de la série Scorpion.

Musique 
 La Grande Évasion, album de Mickey 3D sorti le .

Jeu vidéo 
 La Grande Évasion, jeu vidéo de 2003 tiré du film homonyme.

Bande dessinée 
 La Grande Évasion, cinquante-huitième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle.
 La Grande Évasion, série de bande dessinée française parue chez Delcourt.

Histoire 
 La Grande Évasion, évasion de masse de 132 officiers français depuis l'Oflag XVII-A d'Edelbach (Autriche) les 18 et .
 La Grande Évasion, évasion de masse de 76 pilotes alliés depuis le Stalag Luft III près de Sagan (Pologne) dans la nuit du 24 au .

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre